USS Altair je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Altair (AD-11) 
 USS Altair (AK-257) 
 USS Altair (AKR-291)

Altair